

Населені пункти та їхні частини
 Міхалінув — село в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Міхалінув — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Міхалінув — частина міста Демблін у Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Міхалінув — частина села Амброжув у гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Міхалінув — колонія в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства

Примітки